Carnage kan syfta på:

 Carnage (film, 2011) – en film av Roman Polanski
 Carnage (seriefigur) – en fiktiv superskurk skapad av Marvel
 Carnage (musikgrupp) – svenskt dödsmetallband

Se även
 Carnages – en fransk film från 2002 av Delphine Gleize